Longton kan syfta på:

 Longton, Kansas – en ort i Elk County, Kansas, USA
 Longton, Kentucky – en ort i Harlan County, Kentucky, USA
 Longton, Lancashire – en ort och civil parish i Lancashire, England
 Longton, Staffordshire – en ort i Stoke-on-Trent, Staffordshire, England